Batea kan syfta på:

 Batea (djur), ett släkte kräftdjur

Geografi

Spanien 

 Batea (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Batea (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar